Александр Егорович (Георгиевич, Гаврилович) Ансио (1776—1830) — российский командир эпохи наполеоновских войн, генерал-майор Русской императорской армии.

Биография 

Александр Ансио родился в 1776 году в дворянской семье, сын коллежского асессора. Окончил Артиллерийский и инженерный шляхетский кадетский корпус, 21 августа 1794 выпущен в артиллерию в чине штык-юнкера. 

В 1805 году в чине майора участвовал в битве под Аустерлицем, был ранен в пятку и попал в плен. В 1806 году освобождён по обмену. 19 февраля 1807 года произведён в подполковники. Принял участие в кампании 1807 года в составе 7-й артиллерийской бригады, отличился в сражениях при Прейсиш-Эйлау, Гейльсберге, Фридланде.

21 декабря 1807 года назначен командиром 12-й артиллерийской бригады с производством в полковники.

Участвовал в русско-турецкая войне 1806—1812 гг. За храбрость при взятии Базарджика Ансио 22 июня 1810 года был пожалован в генерал-майоры и 26 июня 1810 года награждён орденом Св. Георгия 4-го кл. 

16 февраля 1812 года награждён орденом Святого Георгия 3-го класса 

В период Отечественной войны 1812 года участвовал в составе 3-й армии в боях на Волыни, на реке Березина и в преследовании неприятеля до Вильно. С конца 1812 года командовал лёгкими артиллерийскими ротами Резервной армии. 

С 5 июня 1816 года возглавлял артиллерию 7-го корпуса. В 1817 году уволен в связи со злоупотреблениями его подчинённых при закупках лошадей для артиллерийских парков. Позднее прощён и в 1824 году вновь принят на службу, с 26 марта 1825 года - начальник гарнизонов Старофинляндского артиллерийского округа.

Александр Егорович Ансио скончался 7 июля 1830 года в городе Выборге.

Ссылки 
 

Российские командиры Наполеоновских и Революционных войн
Участники Русско-турецкой войны (1806—1812)
Кавалеры золотого оружия «За храбрость»
Кавалеры ордена Святого Георгия III класса
Кавалеры ордена Святого Георгия IV класса
Генерал-майоры (Российская империя)
Артиллеристы Российской империи
Выпускники Второго кадетского корпуса
Умершие в Выборге